

Anno 
 828 o 828 a.C.

Codici 
 828 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Assonet, nella Contea di Bristol (Massachusetts), degli USA

Matematica 
 828 – numero